Баћина може бити: 
 Баћина (Јабланица), насељено место у општини Јабланица, Херцеговачко-неретвански кантон, Федерација БиХ, БиХ
 Баћина (Плоче), насељено место у граду Плоче, Дубровачко-неретванска жупанија, Република Хрватска
 Баћина (презиме)

Види још 
 Бачина, насеље у општини Варварин, Република Србија